Бернард Геррманн — американський кінокомпозитор
 Ганс Геррманн — німецький автогонщик
 Гайо Геррманн — німецький пілот
 Денізе Геррманн — німецька лижниця

Німецькі прізвища